Bibliothèque orientale est le nom donné à :
 la Bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth ;
 l'ouvrage de Barthélemy d'Herbelot de Molainville (1625-1695) dont le titre complet de l'édition de 1777-1779 est  Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant tout ce qui fait connoître les peuples de l'Orient. Leurs histoires et traditions, tant fabuleuses que véritables, leurs religions et leurs sectes, leurs gouvernemens, politique, loix, mœurs, coutumes et les révolutions de leurs empires, les arts et les sciences, la théologie, médecine, mythologie, magie, physique, morale, mathématiques, histoire naturelle, chronologie, géographie, observations astronomiques, grammaire et rhétorique, les vies de leurs saints, philosophes, docteurs, poëtes, historiens, capitaines, et de tous ceux qui se sont rendus illustres par leur vertu, leur sçavoir ou leurs actions ; des jugemens critiques et des extraits de leurs livres écrits en arabe, persan ou turc, sur toutes sortes de matières et de professions, par Mr d'Herbelot.
 Bibliothèque orientale est la collection d'ouvrages édités par Ernest Leroux en 1878 sous le nom de Bibliothèque orientale elzévirienne.

Voir aussi 
Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales